I когорта нориков () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима.

Данное подразделение дислоцировалось между 80 и 85 годом в Паноннии, но, возможно, оно находилось там уже в период правления династии Юлиев-Клавдиев, возможно, в северном секторе Верхней Паннонии. Она упоминается в надписи, датированной 110 годом, согласно которой когорта была в Нижней Паннонии уступают. Историк Карл Штробль считает, что она находилась в резерве в течение всех дакийских войн. Подразделение упоминается в многочисленных военных дипломах из Нижней Паноннии от 114, 135, 139, 143, 148 157, 159 и 167 года. Надпись, найденная вблизи форта Осцени, подтверждает её дальнейшее нахождение в этой провинции в III веке.

Литература 

 Margaret M. Roxan. Two complete diplomas of Pannonia Inferior: 1 May 135 and Aug. 143. aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 127 (1999). p. 261.

Вспомогательные подразделения Древнего Рима